В 1951 году был проведён второй чемпионат мира среди гонщиков по правилам «формулы-1», организованный FIA. Чемпионат начался ещё позже чем предыдущий, 27 мая, и окончился 28 октября, таким образом продлившись 154 дня. По сравнению с предыдущим сезоном, преимущество «Альфа Ромео» оказалось не столь впечатляющим. Чемпионский титул достался гонщику «Альфы» (Фанхио, для которого этот титул стал первым из пяти), однако вторая половина сезона прошла при преимуществе автомобилей «Феррари», и в конце года руководство «Альфа Ромео» объявило о завершении гоночных выступлений.

Также были проведены 14 гонок по правилам «формулы-1», результаты которых не включались в зачёт чемпионата мира.

Общие сведения о регламенте чемпионата 

По сравнению с прошлым сезоном система начисления очков не поменялась. По-прежнему, на финише каждой гонки пятеро первых гонщиков получали соответственно 8, 6, 4, 3 и 2 очка. Дополнительно одно очко присуждалось обладателю быстрейшего круга в гонке. Из показанных каждым гонщиком результатов в зачёт чемпионата шли только 4 лучших. Правила допускали замену гонщика по ходу гонки, в таком случае набранные данным автомобилем очки делились поровну между этими гонщиками. Кубок конструкторов, как и прежде, не разыгрывался.

Требования для двигателей также остались неизменными: допускались двигатели любой конфигурации, при ограничении рабочего объёма не более 4,5 литров для моторов без нагнетателя и не более 1,5 литров с нагнетателем.

Календарь сезона, напротив, изменился. Во-первых, была отменена гонка в Монако. Также, после продолжительного перерыва, вернулся Гран-при Испании (не проводилась с 1935 года). Также во второй раз после долгого перерыва был проведён Гран-при Германии, который с 1939 года, прошёл лишь раз в 1950 году по регламенту Формулы-2. Гран-при Великобритании был передвинут с мая на более обычный для него впоследствии июль, а швейцарский Гран-при сместился на неделю вперёд и таким образом обменялся местами с гонкой в Индианаполисе.

Состав участвующих команд также претерпел изменения. На год прервала свои выступления заводская команда «Мазерати». Компания «Тальбо-Лаго» и вовсе предпочла закончить участие в гонках, сославшись на финансовые причины. По окончании сезона от услуг автомобилей французской фирмы откажутся и частные гонщики - в связи с изменениями регламента. Постепенно сошло на нет и участие английских автомобилей фирмы ERA - в этом сезоне лишь двое участников вывели их на старт, а в следующем останется и вовсе один. Кроме того, на каждом из этапов участвовало множество частных команд и независимых гонщиков на всевозможных автомобилях.

Расписание сезона

Список команд

Обзор чемпионата 
По сравнению с предыдущим годом полному доминированию гонщиков «Альфы-Ромео» помешали гонщики набирающей силы «Феррари». Если не учитывать «Инди-500», в которой европейские гонщики вновь не участвовали, гонщики «Феррари» смогли отвоевать у «Альфы» три победы и три поул-позиции в семи гонках. Все остальные команды вновь играли роль статистов — им ни разу не удалось даже побывать на подиуме, а лучшим результатом стали несколько 4-х и 5-х мест.

Результаты Гран-при

Личный зачёт

Статистика 

 Победы

 Поул-позиции

 Быстрые круги

 Подиумы

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com

Сезоны Формулы-1